Wyman ist der Familienname folgender Personen:

 A. U. Wyman (1833–1915), US-amerikanischer Bankier und Regierungsbeamter
 Bill Wyman (* 1936), englischer Bassist
 Bob Wyman (James Robert Wyman; 1909–1978), britischer Eishockeyspieler und Eisschnellläufer
 Bob Wyman (Filmeditor) (1931–1998), US-amerikanischer Filmeditor
 David S. Wyman (1929–2018), US-amerikanischer Historiker
 Eva Goldschmidt Wyman (1934–2021), deutsch-amerikanische Autorin
 Irma Wyman (1928–2015), amerikanische Computeringenieurin
 J. T. Wyman (James Thomas Wyman; * 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jane Wyman (1917–2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Jeffries Wyman (1814–1874), US-amerikanischer Naturforscher
 Jeffries Wyman (Biologe) (1901–1995), US-amerikanischer Molekularbiologe und Biophysiker
 John Wyman, englischer Schauspieler
 Louis C. Wyman (1917–2002), US-amerikanischer Politiker
 Nancy Wyman (* 1946), US-amerikanische Politikerin
 Nicholas Wyman (* 1950), US-amerikanischer Musicaldarsteller und Schauspieler
 Rich Wyman, US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Sid Wyman (1910–1978), US-amerikanischer Glücksspieler

Wyman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wyman (Arkansas)
 Wyman (Iowa)
 Wyman (Kentucky)
 Wyman (Maine)
 Wyman (Michigan)
 Wyman (Minnesota)

Wyman steht für:
 Mount Wyman, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Oliver Wyman, eine Strategieberatung

Siehe auch:
 Wieman
 Weimann